В данной статье представлена дискография американской рок-группы Grand Funk Railroad.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Компиляции

Синглы

Примечания 

Grand Funk Railroad